Die Liste der Fahnenträger der costa-ricanischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger costa-ricanischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte Costa Ricas

Einzelnachweise 

Costa Rica
Fahnentrager